Charlotte Knobloch (1932-), femme politique allemande, présidente du Conseil central des Juifs en Allemagne entre le  et le .
 Eberhard Knobloch (1943-), mathématicien et historien des sciences allemand.
 Iris Knobloch (1963-), fille de Charlotte Knobloch, juriste allemande. 

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme juif